А́мпельные расте́ния, или ампели, — растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

Название произошло от  — висящая ваза для цветов (это слово, в свою очередь, имеет происхождение от  — маленькая бутылка, фляжка).

Ампельными можно вырастить любые декоративные растения, но, как правило, — это либо вьющиеся вверх растения (в таком случае их направляют и позволяют расти вверх по специальным подставкам или сеткам), либо растения со стелющимися или ниспадающими побегами — в этом случае сосуд устанавливают или подвешивают достаточно высоко над уровнем пола или земли. Некоторые ампельные растут и тем, и другим способом.

Ампельными могут быть как комнатные или оранжерейные, так и растения открытого грунта. В последнее время в качестве ампельных стали выращивать не только травянистые растения, но и некоторые кустарники.

Применяются ампельные растения для украшения или зонирования помещений, оконных и дверных проёмов, крылец, веранд, беседок, балконов, для создания отдельно стоящих декоративных цветочных композиций в садах и парках, а также как почвопокровные растения.

Литература 
 Д-р Д. Г. Хессайон. Всё о комнатных растениях. Перевод с английского О. И. Романовой. Научный консультант В. Р. Филин. — М.: Кладезь-Букс, 2003. — ISBN 5-93395-004-1

Ссылки 
 

Декоративные растения
Жизненные формы растений